Жюл Амеде Барбе д'Орвили (, 1808 – 1889) е френски писател.

Неговата сила в романите е в описването с метафоричен език на грешници, подтиквани от своите страсти. Остро критикува развитието на модерното и винаги прави опит да се обръща срещу литературния реализъм, въпреки че продължава да го практикува.

Библиография

Романи 

 Une vieille maîtresse, 1851
 L'Ensorcelée, 1852 / Омагьосаната, В. Търново: Абагар, 1995
 Un prêtre marié, 1865
 Une histoire sans nom, 1882
 Ce qui ne meurt pas, 1884

Повести 
 Le Cachet d'onyx, composé en 1831
 Léa, 1832
 L'Amour impossible, 1841
 La Bague d'Annibal, 1842
 Le Dessous de cartes d'une partie de whist, 1850 (reprise dans les Diaboliques)
 Le Plus Bel Amour de Don Juan, 1867 (reprise dans les Diaboliques)
 Une page d'histoire, 1882 (Sous le titre Retour de Valognes. Un poème inédit de Lord Byron), 1886

Сборници с новели 
 (1874) Les Diaboliques, / Дяволски души , София: Колибри, 1996

Поезия 
 Ode aux héros des Thermopyles, 1825
 Poussières, 1854
 Rythmes oubliés, 1884
 Amaïdée, 1889

Есеистика и литературна критика 
 Du Dandysme et de Georges Brummel, 1845
 Les Prophètes du passé, 1851
 Les Œuvres et les hommes 1860-1909
 Les Quarante Médaillons de l'Académie, 1864
 Les Ridicules du temps, 1883
 Sensations d'art, 1886
 Pensées détachées, Fragments sur les femmes, 1889
 Polémiques d'hier, 1889
 Dernières Polémiques, 1891
 Goethe et Diderot, 1913
 L'Europe des écrivains (recueil d'articles rassemblés en 2000)
 Le Traité de la Princesse ou la Princesse Maltraitée, éditions du Sandre, 2012, texte établi par Mathilde Bertrand.

Спомени и кореспонденция 
 Correspondance générale (1824-1888), 9 volumes de 1980 à 1989
 Memoranda, Journal intime 1836-1864
 Disjecta membra (cahier de notes) La Connaissance 1925.
 Omnia (cahier de notes) Grasset 2008.

Източници 

 Catherine Boschian-Campaner, Barbey d'Aurevilly, Paris, Seguier, 1989, ISBN 978-2-87736-027-2.
 Жюл Барбе д'Орвили, Jean-Pierre Thiollet, H & D, 2006, ISBN 2 914 266 06 5, 2007, ISBN 2 914 266 08 1.

Френски писатели
Френски фентъзи писатели
Френски журналисти
Френски литературни критици
Френски мемоаристи
Монархисти
Нормандци
Починали в Париж